Molekulska formula -{C8H6O4}- se može odnositi na:
 Izoftalna kiselina
 Ftalna kiselina
 Tereftalna kiselina